Never Too Old – cortometraggio del 1914 diretto da John A. Murphy
Never Too Old – cortometraggio del 1919 diretto da F. Richard Jones
Never Too Old – cortometraggio del 1926 diretto da Richard Wallace
Never Too Old – cortometraggio di animazione del 2012 diretto da Jason Olenick